Бездоро́жье:
 Бездорожье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.
 «Бездорожье» — франко-итальянский кинофильм.